Gate City (Ворота города) (каз. Гейт Сити, рус. Гейт Сити) — строящийся город в Илийском районе Алматинской области. Город-спутник Алматы. Один из городов проекта «G4 City». На начало 2020 года магистральные и инженерные сети готовы, а начало строительства жилья планируется на 1 квартал 2020 года.

По северной части проектируемого района предусматривается строительство автомагистрали республиканского значения БАКАД, который будет делить Gate City на южный и северный районы.

Окончание строительства до 2030 года.

Примечания

Ссылки 
 G4 City

Населённые пункты Илийского района
Строительные проекты